Salozze  (in sloveno: Zalošče) è un insediamento (naselje) sloveno situato nella Valle del Vipacco nel comune di Nova Gorica, nella regione litorale.

Insediamenti di Nova Gorica